Por Universidad Latina se puede referir a:
 Universidad Latina, universidad privada de México;
 Universidad Latina de Costa Rica, universidad privada de Costa Rica;
 Universidad Latina de Panamá, universidad privada de Panamá; o
 Universidad Latina de América, universidad privada de México.